Сабу́рово — название населённых пунктов в России:

 Сабурово — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Сабурово — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Сабурово — деревня к северу от Москвы, вошедшая в её состав в 1960 году, ныне часть района Южное Медведково.
 Сабурово — посёлок к югу от Москвы, вошедший в её состав в 1960 году, ныне часть района Москворечье-Сабурово.
 Сабурово — село в Воскресенском районе Московской области.
 Сабурово — деревня в Красногорском районе Московской области.
 Сабурово — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Сабурово — село в Глазуновском районе Орловской области.
 Сабурово — село в Орловском районе Орловской области.
 Сабурово — село в Касимовском районе Рязанской области.
 Сабурово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Сабурово — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Сабурово — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Сабурово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.

См. также 
 Старое Сабурово
 Сабурова